Radna je lahko:
 Radna vas (Slovenija)
Radna, naselje v občini Sevnica
Radna, levi pritok Ljubljanice